Zebra может означать следующее:
 Zebra Technologies — производитель термопринтеров и термоэтикеток на основе штрихкодов и RFID.
 GNU Zebra — пакет программного обеспечения для TCP/IP маршрутизации.

См. также: Зебра.